Jind (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Jind (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jind